Die Mini Challenge Saison 2006 war die dritte Saison der Mini Challenge. Ihr erster Lauf fand am 22. April 2006 auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari statt, das Saisonfinale fand am 1. Oktober 2006 auf dem Salzburgring statt. Insgesamt wurden in dieser Saison 8 Läufe mit insgesamt 15 Rennen in Italien, Deutschland, Frankreich und Österreich ausgetragen.

Gesamtsieger wurde Thomas Jäger mit 346 Punkten vom Team ProSieben.

Starterfeld

Rennkalender

Fahrerwertung

Weblinks 
 http://www.dombis-homepage.de/ergibnisse/oschqualifying.pdf

Motorsportsaison 2006